O Sohar Sporting Club é um clube de futebol omani com sede em Sohar. A equipe compete no Campeonato Omani de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1972.

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol de Omã
Clubes de futebol fundados em 1972